Dethomas oder DeThomas ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph M. DeThomas, US-amerikanischer Diplomat 
 Maxime Dethomas (1867–1929), französischer Maler, Zeichner, Grafiker und Illustrator